Беро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Жан Беро (; 12.1.1849 Санкт-Петербург, Російська імперія —  4 жовтня 1936 року, Париж, Франція) — французький салонний живописець.